Мергень — топоним в России:

  — озеро в Лебяжьевском районе Курганской области (бассейн реки Сверь).
 Мергень — озеро в Ишимском районе Тюменской области (бассейн реки Ишим).
 Мергень — река в Забайкалье, левый приток реки Чикой (бассейн Селенги).

См. также 
 Мергень Калтусный — река в Забайкалье, правый приток реки Чикой (бассейн Селенги).
 Мергень Подголечный — река в Забайкалье, приток реки Мергень (бассейн Селенги).
 Мергенька — река в Ишимском районе Тюменской области, приток реки Карасуль (бассейн реки Ишим).
 Большой Мергень — река в Калмыкии, приток реки Хара-Зуха (бассейн реки Маныч).

Примечания